Jalaun może dotyczyć: 
 Jalaun – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej
 Jalaun – dystrykt w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh